

Biografia 
Era la seconda figlia di Ladislao I Herman di Polonia e di Giuditta di Svevia. Era la nipote dell'imperatore Enrico III. Agnese divenne badessa nell'abbazia di Gandersheim, luogo in cui vissero numerose donne famose, come Roswitha di Gandersheim, come documentato da Conrad Celtis.

Fu principessa-badessa di Quedlinburg dal 1110 al alla morte. Fu scomunicata da papa Callisto II a causa della sua lealtà allo zio paterno, Enrico V, re dei Romani nel 1119.

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Piast
Persone scomunicate dalla Chiesa cattolica
Tedeschi del XII secolo
Tedeschi dell'XI secolo
Morti nel 1125